Александр Безобразов:
 Безобразов, Александр Александрович — русский самолётостроитель.
 
 Безобразов, Александр Фёдорович (1859—1911) — виленский вице-губернатор, церемонийместер.